Abdoul Aziz Nikiéma ist der Name folgender Personen:

* Abdoul Aziz Nikiéma (Fußballspieler) (* 1985), burkinischer Fußballspieler
 Abdoul Aziz Nikiéma (Radsportler) (* 1988), burkinischer Radsportler